

Михальово — присілок, Чушевицьке сільське поселення, Верховазький район, Вологодська область
 Михальово — присілок, Шелотське сільське поселення, Верховазький район, Вологодська область
 Михальово — селище, Каменногорське міське поселення, Виборзький район, Ленінградська область
 Михальово — село, Цілинний округ, Курганська область